Paralía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Paralía Avlídhos, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Paralía (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Paralía Tyroú, ort, Peloponnesos, Arkadien, 
 Paralía (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar